Tahe steht für:

 Tahe (Großes Hinggan-Gebirge), Kreis Tahe (塔河县) im Regierungsbezirk Großes Hinggan-Gebirge in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Tahe (Tahe), Großgemeinde Tahe (塔河镇)
 Tahe (Xuanhan), Gemeinde Tahe (塔河乡) im Kreis Xuanhan von Sichuan
 den französischen Hersteller von Booten und Wassersportausrüstung Tahe Outdoors